Název Dolany má více obcí:

 Dolany (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Dolany (okres Klatovy) – obec v okrese Klatovy
 Dolany (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Dolany nad Vltavou – do roku 2016 Dolany, obec v okrese Mělník
 Dolany (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Dolany (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc
 Dolany (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Dolany (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň–sever

… nebo též

 Doľany (okres Levoča) – obec v okrese Levoča
 Doľany (okres Pezinok) – obec v okrese Pezinok
 Doljani – české sídlo v Chorvatsku, v češtině Dolany

… nebo částí obcí:

 Dolany (Červené Pečky) – část obce Červené Pečky v okrese Kolín
 Dolany (Čkyně) – část obce Čkyně v okrese Prachatice
 Dolany (Hluboká) – část obce Hluboká v okrese Chrudim
 Dolany (Jičíněves) – část obce Jičíněves v okrese Jičín
 Dolany (hradiště) – hradiště u této vesnice
 Dolany (Mladkov) – část obce Mladkov v okrese Ústí nad Orlicí

… nebo zaniklých vsí:

 Dolany (Hlince) – zaniklá ves a osada u obce Hlince v okrese Plzeň–sever
 Dolany (Pňovany) – zaniklá ves na území vodní nádrže Hracholusky v okrese Plzeň-sever
 Dolany (vojenský újezd Boletice) – zaniklá ves na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov
 Dolany (Chbany) – zaniklá ves v okrese Chomutov

… a jiné objekty:
 Dolany (okres Kolín) – zřícenina hrádku mezi obcemi Doubravčice a Kozojedy, nedaleko zříceniny hradu Šember

Externí odkazy